Rus (poble) antic poble del Kaganat Rus
 Russos, grup ètnic eslau de l'est natiu de Rússia, que parlen l'idioma rus i que viuen majoritàriament a Rússia 
 Rus, llengua eslava parlada pels russos
 Rus de Kíev, estat medieval que correspon a la Rutènia històrica
 Petit rus, natural o pertanyent a Ucraïna, coneguda antigament com la Petita Rússia

 Rus blanc, natural o pertanyent a Bielorússia,  coneguda tradicionalment com a Rússia Blanca

 Rus blanc indica els russos del Moviment Blanc, que s'oposaren a la Revolució de 1917, en contraposició als russos comunistes (o rojos), vegeu Exèrcit Blanc

 Teixit de rus, teixit de cotó fet amb fils arrissats
 Rus (Jaén), municipi de la província Jaén (Andalusia, Espanya)